Partito di Centro (Miðflokkurinn) – partito politico islandese
 Partito di Centro (Lietuvos centro partija) – partito politico lituano
 Partito di Centro (Senterpartiet) – partito politico norvegese
 Partito di Centro (Centerpartiet) – partito politico svedese
 Partito di Centro (Centrumpárt) – partito politico ungherese
 Partito di Centro Estone (Eesti Keskerakond) – partito politico estone
 Partito di Centro Finlandese (Suomen Keskusta) – partito politico finlandese
 Partito di Centro Tedesco (Deutsche Zentrumspartei) – partito politico tedesco